César (1936), een film uit 1936 van Marcel Pagnol
 César (automerk), een Frans automerk
 César Baldaccini, een Frans kunstenaar 
 César (blauw druivenras), een blauw druivenras
 César (filmprijs), een Franse filmprijs
 César Grajales, een Colombiaans wielrenner
 Clederson César de Souza, een Braziliaans voetballer, kortweg César genaamd

Zie ook:
 Cesar (doorverwijspagina)